Тарки — многозначный термин.

 Тарки — посёлок городского типа в Дагестане.
 Тарки — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 «Тарки» — колесный пароход Каспийской флотилии России.

См. также
 Тарки-Тау
 Таркино